Giuliano Bonfante (1904-2005), linguiste italien, fils de Pietro Bonfante, père de la suivante ;
 Larissa Bonfante (1931-2019), archéologue italienne, fille de Giuliano Bonfante ;
 Pietro Bonfante (1864-1932), juriste italien, père de Giuliano Bonfante ;

Patronyme italien